Lovas, Balaton-felvidéki település
 Hosszúlovász, település horvát neve Horvátországban
 Lovas, lovagló ember
 Lovas, bizonyos mérlegeken a mérleg karján adott távolságokban bevágott rovátkákba elhelyezhető kicsiny tömeg, mely a mérés pontosságának növelésére szolgál 
 Lovas György, rendező, forgatókönyvíró, műsorvezető